Miejscowości w USA:
 Tulare – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Tulare – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Gminy w USA:
 Tulare (ang. Tulare Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tulare (ang. Tulare County) – w stanie Kalifornia